Артур Лурье:
 Лурье, Артур (1903—1978) — израильский дипломат, посол Израиля в Канаде и Великобритании.
 Лурье, Артур Сергеевич (Наум Израилевич) (Артур-Викентий Людовикович Лурье, Артур Винцент Лурье, также Лурья, Arthur-Vincent Lourié, 1892—1966) — российский и американский композитор-авангардист.